Scott David Smith (Christchurch, 6 de março de 1975) é um ex-futebolista profissional neozelandês, que atuava como defensor.

Carreira 
Scott Smith  se profissionalizou no Sheffield United.

Seleção 
Scott Smith  integrou a Seleção Neozelandesa de Futebol na Copa das Confederações de 1999.

Títulos 
Nova Zelândia
Copa das Nações da OFC: 2002

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Nova Zelândia
Jogadores da Seleção Neozelandesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003